Arroyo de Enmedio kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo de Enmedio, Acatlán de Pérez Figueroa, ort, 
 Arroyo de Enmedio, San Miguel Soyaltepec, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar